Mariano Quintanilla puede hacer referencia a:
 Mariano Quintanilla (1804-1875), pintor español.
 Mariano Quintanilla y Romero (1896-1969), ensayista, político y profesor español, nieto del anterior.
 Instituto Mariano Quintanilla, instituto de Segovia, dedicado al anterior.
Mariano Quintanilla, político peruano del siglo XIX.